343 км, 343-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

пост 343 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Кемеровская область, Прокопьевск). Код 863914
 343 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Ярославская область). Код 311031

343 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Узбекская железная дорога. Код 738714